Инна Шевченко: Шевченко, Инна Константиновна (род. 1976) — ректор Южного федерального университета.
 Шевченко, Инна Степановна (род. 1990) — украинская феминистка.